Die nordeuropäische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell F4 NEZ Championship 2017 oder SMP F4 Championship 2017) war die dritte Saison der nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft fand in Estland, Finnland, Niederlande und Russland statt. Es gab 21 Rennen, die Meisterschaft begann am 19. Mai in Sotschi und endete am 22. Oktober in Assen. Christian Lundgaard gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1.4L T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook Tire.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je drei Rennen auf sechs Strecken in vier Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Zandvoort und Anderstorp aus dem Kalender, wieder im Rennkalender ist Sauga und erstmals neu dabei sind Werchnedneprowski sowie Assen.

Wertung

Punktesystem 
Beim ersten und dritten Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim zweiten Rennen bekamen die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft

2017
Motorsportsaison 2017